Миу́-Миу́ (, настоящее имя — Сильве́т Эрри́ (), , Париж) — французская актриса.

Биография 
Дочь продавщицы и полицейского, после учёбы она получила место в парижском экспериментальном театре «Кафе де ля гар» (), когда он располагался в 14-м округе, где ведущими актёрами были Жерар Депардьё и Патрик Девер. Позднее в 1972 году театр переехал в 4-й округ, где находится и сейчас. Своё сценическое имя получила от Колюша.

Одно время была подругой актёра Патрика Девера, от которого родила дочь Анже́ль (; род. 1974), затем певца Жюльена Клера. Их дочь Жанна Эрри (; род. 1978) также стала актрисой.

В настоящее время Миу-Миу связывают отношения с писателем, сценаристом и актёром Жаном Тёле (), с которым они проживают вместе в Париже, в квартале Маре.

Скованная поначалу рамками повторяющейся роли симпатичной блондинки, она смогла воплотить, начиная с 80-х гг., более глубокие образы своих героинь.

Роль проститутки в исполнении Миу-Миу в фильме «Уловка» (La Dérobade) режиссёра Даниэля Дюваля была признана лучшей в 1980 г. и отмечена премией «Сезар», которую она отказалась принять.

В начале 2004 года появилась на телевидении в мини-сериале «Ambre a disparu».

Избранная фильмография 

  — Сожжённые риги (Les granges brulées) — Моника
  — Приключения раввина Якова (Les Aventures de Rabbi Jacob) — Антуанетт Пивер 1973 — Год 01 (L' An 01)
 1973 — Темрок (Themroc)
 1973 — Несколько слишком спокойных господ (Quelques messieurs trop tranquilles)
  — Вальсирующие (Les Valseuses) — Мари-Анж
  — Никаких проблем! (Pas de problème!)
 1975 — Гений, два земляка и птенчик (Un Genio, due compari, un pollo)
  — Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году (Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000)
 1976 — Ф… как Фэрбэнкс (F… Comme Fairbanks)
 1976 — Дальше некуда (On Aura Tout Vu) — Кристин
  — Скажите ей, что я её люблю (Dites-lui que je l’aime) — Жюльетт
  — Уловка (La Dérobade)
 1979 — Пробка — невероятная история — Анжела
  — Женщина-полицейский (La Femme flic)
  — Жозефа (Josepha)
 1981 — Разумно ли это? (Est-ce bien raisonnable ?)
  — Ги де Мопассан (Guy de Maupassant)
  — Любовь с первого взгляда (Coup de foudre) — Мадлен
  — Облава (Canecule) — Джессика
 1984 — Бланш и Мари (Blanche et Marie)
  — Вечернее платье (Tenue de soirée) — Моник
  — Чтица (La Lectrice) — Констанс / Мари
  — Милу в мае (Milou en mai) — Милу Вьёзак
 1990 — Возвращение Нечаева (Netchaiev Est De Retour)
  — Тотальная слежка (La Totale!) — Элен Вуазен
  — Бал недотёп (Le Bal des casse-pieds)
  — Жерминаль (Germinal) — Маэд
  — Индеец в Париже (Un Indien Dans La Ville) — Патриция, жена Ришара
  — День восьмой (Le Huitième jour) — Жюли
 1996 — Фиктивный брак (Ma femme me quitte)
  — Сухая уборка (Nettoyage a sec)
 1997 — Они (Elles)
  — Вне игры (Hors jeu)
  — На раз (Pour une fois)
  — Свадьба (Mariages!)
  — Антуанетта (Antoinette)
 2005 — Один уходит — другой остаётся (L’Un reste, l’autre part')
  — Наука сна (La Science des revês) — Кристин Миру, мать Стефана
 2006 — Герой семьи (Le Héros de la famille)
  — Большое алиби (Le grand alibi)
  — Концерт (Le Concert) — Гилена де ла Ривьер
 2009 — Маленькая зона турбулентности (Une petite zone de turbulences) — Анна
  — Арестуйте меня (Arrêtez-moi)
  — Последний наёмник

Примечания 

Актрисы Франции
Актрисы театра Франции
Актрисы телевидения Франции
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Артисты, известные под псевдонимами